De Sint-Laurensbasiliek (Italiaans: Basilica di San Lorenzo) is een basiliek in de Italiaanse stad Florence. De kerk heeft altijd gediend als parochiekerk van de familie Medici. In de kerk en in de aangrenzende sacristie en grafkapel liggen diverse leden van de Medici begraven. De kerk staat aan de Piazza San Lorenzo, tegenover het Palazzo Medici-Riccardi.

Geschiedenis
De basiliek is gebouwd op de plek waar rond 380 al een kerkgebouw stond. Om de kerk te kunnen bouwen werd er in 1418 een hele stadswijk afgebroken. De bouw begon rond 1420 naar een ontwerp van Brunelleschi, maar al snel kwam vanwege geldgebrek de bouw stil te liggen. De Medici's namen de rol van geldschieters vervolgens over, waardoor 'de kerk ging fungeren als hun familiekerk. Brunelleschi heeft zijn kerk nooit af kunnen bouwen. Naar zijn ontwerp is de kerk in 1446 voltooid door Antonio Manetti. In 1516 vroeg paus Leo X aan Michelangelo om de gevel af te maken. Ondanks alle ontwerpen die Michelangelo voor de gevel gemaakt heeft, is deze echter nog steeds onvoltooid.

Architectuur

 Kerk met schip en dwarsbeuk met twee kansels van Donatello
 Koepel
 4:2:1 verhouding is terug te vinden zowel in en buiten het gebouw
 Sagrestia Vecchia naar ontwerp van Filippo Brunelleschi
 Cappelle Medicee (Cappella dei Principi en Sagrestia Nuova)
 Biblioteca Medicea Laurenziana
 Klooster

Er is een crypte onder de kerk, die niet toegankelijk is. In die crypte liggen onder andere Cosimo de' Medici de Oude (1389-1464) en de kunstenaar Donatello (1386-1466) begraven.

Laurens
Laurens
Renaissancebouwwerk in Italië